Cézac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Cézac (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje